International Swimming Hall of Fame (ISHOF)  (Salonul celor mai faimoase personalități), este o instituție destinată sportivilor înotători de talie internațională. Ea este situată pe malul Atlanticului, în orașul Fort Lauderdale din statul , SUA. A fost construită cu scopul sprijinirii și stimulării sportivilor care excelează în discipline sportive acvatice ca: înot, polo, înotul sincron, sărituri de pe trambulină etc.

Membrii instituției

La Alte țări cu numărul de membri aparține: Egipt (2), Algeria (1), Argentina (3), Belgia (2), Brazilia (1), Guyana britanică (1), Noua Zeelandă (2), Austria (3), Peru (1), Insulele Solomon (1), Spania (3), Surinam (1) și Cehia (1).

Legături externe
 International Swimming Hall of Fame

Hall of Fame
Natație
Instituții din Florida